Entourage () è un serial televisivo sudcoreano trasmesso su tvN dal 4 novembre al 24 dicembre 2016, tratto dall'omonima serie statunitense.

Personaggi 
 Kim Eun-gab, interpretato da Cho Jin-woongAmministratore delegato di una compagnia di management, che trasforma Young-bin in un astro nascente.
 Cha Young-bin, interpretato da Seo Kang-joonUna superstar nota per l'aspetto fisico, che nutre aspettative irrealistiche sulla propria carriera.
 Cha Joon, interpretato da Lee Kwang-sooCugino di Young-bin, ex-membro degli Sugar Boys, una band che debutto negli Anni Novanta.
 Lee Ho-jin, interpretato da Park Jung-minAnche noto come "tazza di ramyeon", è un ragazzo qualsiasi entrato nel mondo dello spettacolo insieme al suo miglior amico Young-bin per fargli da manager.
 Geo-book (Tartaruga), interpretato da Lee Dong-hwiAmico d'infanzia di Young-bin e Ho-jin, è un ragazzo allegro e ottimista, ma sfortunato in amore. È l'autista e tuttofare del gruppo.
 Seo Ji-an, interpretata da Kim Hye-inUn'arredatrice d'interni con conoscenze tra le celebrità.
 Ahn So-hee, interpretata da Ahn So-heeFamosa attrice, primo amore di Young-bin.
 Kang Ok-ja, interpretata da Choi Myung-gilMadre di Ji-an, co-presidentessa dell'agenzia di Eun-gab.
 Yoon Se-na, interpretata da Yoon Ji-hyeMoglie di Eun-gab.
 Joy Jung, interpretata da Amber LiuSegretaria di Eun-gab.
 Kim Yoo-bin, interpretata da Ryu Han-beeFiglia di Eun-gab.
 Jo Tae-young, interpretata da Jang So-yeonAmministratrice delegata dell'Idea Production Company.

Ascolti 
Il serial è stato un fallimento commerciale e ha ottenuto bassi ascolti.

Colonna sonora 
 MASITNONSOUL (맛있는술) – Hyukoh
 The Good – Dok2 (feat. Hash Swan)
 2Night – Eddy Kim & Punchnello	 
 Entourage – Samuel Seo 
 Even You – Reddy (feat. Kim Boa delle Spica)	 
 Put it down – Dok2 (feat. Kim Hyo-eun e Changmo)	 
 Up up and away – Beenzino

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Serial televisivi remake
Serie televisive di Studio Dragon